Subsaltusaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Quednau 1953. Enligt Catalogue of Life ingår Subsaltusaphis i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Subsaltusaphis